B5 kan syfta på:
 B5 – ett pappersformat med storleken 176 mm × 250 mm, se B-format
 B5 (musikgrupp) – amerikanskt R&B-pojkband
 B5 – en förbundsväg i Tyskland, se Bundesstraße 5
 vitamin B5 – ett vattenlösligt vitamin som finns i alla celler som en beståndsdel i det viktiga koenzym A, se Pantotensyra
 Blackburn B-5 Baffin – ett torpedflygplan
 B 5 – ett bombflygplan Northrop Model 8
 Passat Typ B5 – en modell av Volkswagen Passat
 B5 (lok) – ett svenskt ånglok.